Een oude benaming voor een vuilnisman, die onder meer het haardas ophaalde, in een zogeheten "askar";
Asman (band), een band.